O Campeonato Catarinense de Futebol de 1973 foi a 48ª edição do principal torneio de futebol de Santa Catarina, sendo vencida pelo Avaí Futebol Clube.

Equipes Participantes

Fórmula de Disputa 
Os 10 participantes jogaram todos contra todos em partidas de ida e volta (3 turnos). Classificaram-se para a fase final os 4 melhores dos 3 primeiros turnos.

Na segunda fase final, todos jogam contra todos em ida e volta e o campeão é o melhor colocado.

Classificação Final

Campeão Geral

Ver também 
 Campeonato Catarinense de Futebol
 Copa Santa Catarina
 Federação Catarinense de Futebol

1973
Futebol de 1973 no Brasil
1973 em Santa Catarina